

Ґолашин — село в гміні Луків Луківського повіту Люблінського воєводства
 Ґолашин — село в гміні Нове Мястечко Новосольського повіту Любуського воєводства
 Ґолашин — село в гміні Оборники Оборницького повіту Великопольського воєводства
 Ґолашин — село в гміні Бояново Равицького повіту Великопольського воєводства